Die Orange Ekstraklasa 2007/08 war die 74. Auflage der höchsten polnischen Spielklasse im Fußball. Die Saison begann am 27. Juli 2007 und endete am 10. Mai 2008. Wisła Krakau wurde zum elften Mal polnischer Meister.

16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zweimal gegeneinander. Aus der 1. Liga 2006/07 waren vier Klubs aufgestiegen: Ruch Chorzów, Jagiellonia Białystok, Polonia Bytom und Zagłębie Sosnowiec, welche die beiden Absteiger Wisła Płock und Pogoń Szczecin, sowie die beiden durch Korruptionsaffäre bestraften Vereine Arka Gdynia und Górnik Łęczna ersetzten.

Als erster sportlicher Absteiger stand Widzew Łódź fest, die anderen drei Vereine Zagłębie Sosnowiec, Zagłębie Lubin und Korona Kielce wurde durch eine Korruptionsaffäre vom Spielbetrieb ausgeschlossen.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Tabelle mit wichtigen Daten auf 90minut.pl (polnisch)

Einzelnachweise 

2007
Fußballsaison 2007/08